Емилий Барбула (Aemilius Barbula; Aemilii Barbulae) може да се отнася за:

 Марк Емилий Барбула Пап, римски диктатор 322 пр.н.е.
 Квинт Емилий Барбула, консул 317 и 311 пр.н.е.
 Луций Емилий Барбула (консул 281 пр.н.е.)
 Марк Емилий Барбула, консул 230 пр.н.е.